Волчок — білоруське, російське, українське та єврейське прізвище.

Відомі носії:
 Волчок Іван Петрович — український учений-матеріалознавець. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1995 р.
 Волчок Ігор Семенович — радянський та російський футбольний тренер. Заслужений тренер РРФСР (1972).

Див. також 
 Волчек
 Вовчок